Ezen az oldalon a Linda című filmsorozat epizódjai és azok rövid leírásai szerepelnek.

Bevezető (pilot) részek (1983)

Első évad (1986)

Második évad (1989)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái